Яросла́в Евге́ньевич Ни́лов (род. 20 марта 1982, Кишинёв, СССР) — российский политический деятель. Председатель комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов с 5 октября 2016 года. Член фракции ЛДПР.

Депутат Государственной думы V, VI, VII и VIII созывов, заместитель руководителя фракции ЛДПР. 

Председатель Высшего Совета ЛДПР. Действительный Государственный Советник Российской Федерации 3 класса.

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран

Биография 
Родился 20 марта 1982 года в городе Кишинёве Молдавской ССР.

В школе Люберецкого района участвовал в организации политического клуба и в 1997 году по его приглашению в школу на одно из его заседаний приехал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Вступил в ЛДПР в 1997 году, после чего создал молодёжную организацию ЛДПР в городе Люберцы Московской области. 

В 1998—2003 годах был помощником Жириновского на общественных началах, занимался общественной работой, создал молодёжную общественную организацию «Центр поддержки молодёжных инициатив».

В октябре 2003 года 21-летний Ярослав Нилов был выдвинут в составе списка ЛДПР на выборах в Госдуму 4 созыва (№17 в Центральной региональной группе). ЛДПР получила 36 мест, но Нилов мандат не получил. В 2003—2007 годах был помощником Владимира Жириновского, который в этот период занимал пост заместителя председателя Государственной думы 4 созыва. 

В 2005 году с отличием окончил Московский энергетический институт (технический университет) по специальности «вычислительные машины, комплексы, системы и сети». 

В сентябре 2007 года Нилов был выдвинут в составе списка ЛДПР на выборах в Госдуму 5 созыва. Выборы проходили по пропорциональной избирательной системе. В федеральной части списка были Жириновский — Луговой — Лебедев, Нилов же был первым в региональная группа №39 (Липецкая область). В период выборов занимал должность помощника заместителя председателя Госдумы. На состоявшихся 4 декабря 2011 года выборах ЛДПР получила 8,14 % голосов и 40 мандатов. Однако Нилову мандат не достался.

С конца 2007 года по июль 2011 года — руководитель секретариата заместителя председателя Государственной думы В. В. Жириновского

Государственная дума 
V созыв (2007-2011)
7 июля 2011 года депутат Госдумы Михаил Питкевич, избранный по списку ЛДПР, отказался от мандата, чтобы в декабре принять участие в думских выборах, но уже по списку «Единой России». 14 июля 2011 года ЦИК передал вакантный мандат, ранее принадлежавший Михаилу Питкевичу, Нилову. При этом срок полномочий созыва заканчивался в декабре 2011 года. В Госдуме был заместителем председателя Комитета ГД по промышленности (председатель С. В. Собко, КПРФ).

С 2007 года включён в Федеральный резерв управленческих кадров.

VI созыв (2011-2016)
В сентябре 2011 года 29-летний Ярослав Нилов был выдвинут в составе списка ЛДПР на выборах в Госдуму VI созыва. Выборы проходили по пропорциональной избирательной системе. Входил в федеральную часть списка, в которой на этих выборах могло быть до 10 кандидатов. Был четвёртым после Жириновского, Островского и Лебедева. По итогам состоявшихся 4 декабря 2011 года выборов получил мандат.

В Госдуме был заместителем руководителя фракции ЛДПР. С января по май 2012 года был первым заместителем председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

16 мая 2012 года получил должность председателя комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций, сменив Алексея Островского (ЛДПР).

В 2014 году прошёл профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в рамках подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров.

В марте 2016 года Владимир Жириновский назвал Нилова одним из своих возможных преемников.

VII созыв (2016-2021)
В июне 2016 года Нилов был выдвинут в составе списка ЛДПР на выборах в Госдуму VII созыва. Выборы проходили по смешанной избирательной системе. Входил в федеральную часть списка ЛДПР, в которой было 10 кандидатов. Шёл четвёртым после Жириновского, Лебедева, Слуцкого. По итогам состоявшихся 18 сентября 2016 года выборов получил мандат.

5 октября 2016 года на первом заседании Госдумы VII созыва избран председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

VIII созыв (2021-2026)
В июне 2021 года Нилов был выдвинут в составе списка ЛДПР на выборах в Госдуму VIII созыва. Выборы проходили по смешанной избирательной системе. Входил в федеральную часть списка ЛДПР, в которой было 15 кандидатов. Шёл четвёртым после Жириновского, Слуцкого, Каргинова. По итогам состоявшихся 17—19 сентября 2021 года выборов получил мандат.

С 7 октября 2021 года — заместитель руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Член фракции ЛДПР. 12 октября 2021 года избран председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Законодательная деятельность 
За время деятельности в Государственной думе выступил соавтором более 400 законодательных инициатив, из них более 250 инициатив в VII созыве; в частности, предложил снизить максимально допустимую долю расходов граждан на оплату услуг ЖКХ до 15%, снизить НДФЛ для малообеспеченных граждан и декриминализировать превышение допустимой самообороны в случае защиты гражданам своего дома или квартиры.

Критика 
01 февраля 2023 года в Тверской районный суд города Москвы генеральным директором Центра развития коллекторства Дмитрием Жданухиным было подано исковое заявление о защите деловой репутации к депутату Ярославу Нилову

Санкции 
23 февраля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включён в санкционный список Евросоюза, так как «поддерживал и проводил действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, которые еще больше дестабилизируют Украину».

Позднее, по аналогичным основаниям, включён в санкционные списки США, Велико­британии, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Семья 
Женат. Воспитывает сына.

Награды 
 Благодарность Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2006, 2015 годы)
 Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2007 год)
 Благодарность руководителя Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2010 год)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12 июня 2013 года) — за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность
 Почетный знак Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2013 год) — за заслуги в развитии парламентаризма
 Почетная грамота Президента Российской Федерации (2014 год)
 Медаль "За возвращение Крыма" (2014 год)
 Благодарность Президента Российской Федерации (2015, 2016, 2017, 2020 годы) — за заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю плодотворную работу
 Медаль Министерства обороны Российской Федерации "Участнику военной операции в Сирии" (2016 год)
 Благодарность Правительства Российской Федерации (2016 год)
 Орден Почета (15 октября 2018 года)
 Почетная грамота Правительства Российской Федерации (2019 год)
 Орден "За заслуги перед ЛДПР I степени" (2022 год)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Государственной Думы РФ  (duma.gov.ru)

Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Председатели комитетов Государственной думы Российской Федерации
Члены ЛДПР
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Действительные государственные советники Российской Федерации 3-го класса
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине